Gent-Wevelgem 1994 var den 56. udgave af cykelløbet Gent-Wevelgem og blev arrangeret 6. april 1994. Løbet blev vundet af Wilfried Peeters, efterfulgt af Franco Ballerini og Johan Museeuw.

Resultater

Eksterne henvisninger 

1994
Cykelløb i 1994